Казино Бэллис Атлантик-Сити () — развлекательный комплекс в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США. Владельцем комплекса является Харрас Энтертейнмент (). В комплексе размещены гостиницы, рестораны, арены для спортивных состязаний. До 2000 года развлекательный комплекс назывался Бэллис парк-плэйс ().

В комплексе регулярно устраиваются спортивные соревнования, в частности проводились боксёрские бои Олега Маскаева, Николая Валуева, Владимира Кличко и др.

Два казино в Бэллис занимают около 20 000 м², в них находятся более 5000 игровых автоматов, и настольных игр. По законам Нью-Джерси людям до 21 лет запрещено играть. Они могут лишь проходить через казино и только в сопровождении взрослых не останавливаясь даже на просмотр игр.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Культура Нью-Джерси
Казино США
Атлантик-Сити
Здания и сооружения Нью-Джерси
Спортивные сооружения Нью-Джерси